In 1994 werd voor de twaalfde keer het wereldkampioenschap basketbal gehouden. Zestien landen die ingeschreven waren bij de FIBA, namen deel aan het toernooi dat gehouden werd in juli 1994 te Hamilton en Toronto, Canada. Het basketbalteam van de Verenigde Staten werd de winnaar van het toernooi.

Eindronde

1ste tm 4de plaats

5de tm 8ste plaats

9de tm 12de plaats

13de tm 16de plaats

Eindklassering

Individuele prijzen

MVP (Meest Waardevolle Speler) 
  Shaquille O'Neal

All-Star Team 
  Sergej Bazarevitsj
  Reggie Miller
  Shawn Kemp
  Dino Rađa
  Shaquille O'Neal

Externe link 
 FIBA.com WK 1994

Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal in 1994
Basketbal
Basketbal in Canada
Sport in Ontario